Catinella stretchiana är en snäckart som först beskrevs av Bland 1865.  Catinella stretchiana ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
stretchiana